FAZ peut faire référence à:
 Forces armées zaïroises, actuellement dénommées Forces armées de la République démocratique du Congo ;
 Frankfurter Allgemeine Zeitung, un journal allemand.

 Roberto Faz (1914-1966), un musicien cubain.